Ломница може да се односи на:

Србија:
 Ломница (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ;
 Ломница (Рековац), насеље у општини Рековац, Поморавски округ;

или:
 Горња Ломница, насеље у општини Власотинце, Јабланички округ;
 Доња Ломница, насеље у општини Власотинце, Јабланички округ;
 Велика Ломница, насеље града Крушевца, Расински округ;

Северна Македонија:
 Ломница (Врапчиште), насеље у општини Врапчиште, код Гостивара;

Бугарска:
 Ломница (Добрич), насеље у Добричкој области;
 Ломница (Перник), насеље у Перничкој области;
 Ломница (Ћустендил), насеље у Ћустендилској области;

Хрватска:
 Горња Ломница (Велика Горица), насеље у саставу Града Велика Горица, Загребачка жупанија;
 Доња Ломница (Велика Горица), насеље у сатаву Града Велика Горица, Загребачка жупанија;

или

 Манастир Ломница, варијанта имена манастира Ловница, у Општини Шековићи, Република Српска.

Види још 
 Лом
 Ловница